Бессарабия может означать:
 Бессарабия — с конца XVIII — начала XIX веков название исторической области на территориях современных Молдавии и Украины, ранее Союза ССР и Российской империи. 
 Бессарабская губерния
 Бессарабия в составе Румынии
 Губернаторство Бессарабия
 Бессарабия (Цара бессарабска, т. е. земля Бессараба) — в XV—XVII веках Бессарабом называли  Валахию с Бабадагской областью
 «Бессарабия» — 6-пушечный колёсный пароходофрегат, спущенный на воду в 1843 году.
 «Бессарабия» — газета, издававшаяся Кишинёве в 1919—1923 годах.

Примечания